Ciaz può avere diversi significati:
Suzuki Ciaz, autovettura prodotta dalla casa automobilistica giapponese Suzuki a partire dal 2014.
Ciaz, soprannome del giocatore ed allenatore di hockey su ghiaccio e hockey su slittino Andrea Chiarotti